Region Stołeczny (Dania)
 Region Stołeczny (Filipiny)